New Model Army — британская рок-группа, образованная Джастином Салливаном (известным также как Slade the Leveller) в 1980 году в Брадфорде, Йоркшир, Англия. В начале своей карьеры группа, игравшая жёсткий, «металлизированный» постпанк с острополитическими текстами, была объявлена «новыми Clash» . И впоследствии, New Model Army (всегда считавшие себя общественной организацией, а не музыкальным ансамблем), не изменили своей бескомпромиссной позиции в отношениях с музыкальным бизнесом. Группа эволюционировала постепенно в культовый фолк-роковый коллектив, не утративший интереса к текущей политике.

Четыре альбома New Model Army входили в британский UK Singles Charts' Top 40; в списках синглов наибольший успех имел «No Rest» (#28, 1985).

1980—1989 
New Model Army (заимствовавшие название у военной организации под предводительством Оливера Кромвеля) образовались в Брадфорде, графство Йоркшир, в 1980 году под предводительством поющего гитариста Слэйда-Уравнителя (Slade The Leveller, он же Джастин Салливан). Соавтором идеи можно считать его подругу, писательницу и поэтессу Джулз Денби (Joolz Denby), также начинавшую свой творческий путь на панк-сцене. Третьим к ним присоединился бас-гитарист Стюарт Морроу (Stuart Morrow), а первым постоянным ударником стал Роб Хитон (Robert Charles Heaton, родился 6 июля 1961 года в Кнутсфорде, Чешир, умер 4 ноября 2004 года), вскоре приступивший к активному сотрудничеству с Салливаном на авторском поприще. Джулз, ставшая менеджером группы, принимала участие в оформлении обложек и записывала бэкинг-вокал в студии. Первые два года группа непрерывно гастролировала по Йоркширу, постепенно набирая авторитет, не в последнюю очередь, среди музыкальных критиков.

Дебютный сингл Bittersweet обеспечил NMA в 1983 году контракт с лейблом Abstract, который тут же выпустил сверхполитизированный сингл Great Expectations, ставший инди-хитом и центральной вещью в дебютном альбоме Vengeance (1984). Такие вещи, как антицерковная Christian Militia  антивоенная Spirit of the Falklands и заглавный трек (о «чувствах вины», внушаемых рабочему классу), заставили прессу заговорить о Салливане — как о новом, в высшем степени образованном панкпоэте, о Морроу — как о басисте-виртуозе. После успеха в инди-чартах сингла The Price (в альбом не вошедшего) группой заинтересовалась компания EMI. В начале 1985 года группа дебютировала в официальном Top 20 с No Rest — первым из 12 синглов, здесь побывавших.

Успех второго альбома No Rest был омрачен уходом из состава Стюарта Морроу. Прежде чем найти ему постоянную замену (в лице 17-летнего Джейсона Харриса) Салливан и Хитон выпустили большей частью акустический Better Than Them EP, за которым последовал сингл Brave New World. Харрис дебютировал в записанном продюсером Глином Джонсом третьем альбоме The Ghost of Cain: здесь группа уже открыто заявила о своей причастности к фолк-движению. В числе музыкантов, принявших участие в записи, был Марк Фелтэм (гармоника).

Сингл 51st State (высмеявший британское подобострастие по отношению к США)  стал европейским хитом, танцевальный ремикс Poison Street имел успех в Британии, трек The Hunt, (первый в альбоме) позже был исполнен Sepultura. На коммерческий пик группа взошла с White Coats (позже включенным в New Model Army EP (1987). В том же году к группе ненадолго присоединился гитарист Рикки Уоррик (Ricky Warwick); вскоре, однако, он ушел, чтобы образовать The Almighty.

1989 — 
Записанный продюсером Томом Даудом при участии скрипача Эда Аллена-Джонсона Thunder and Consolation (1989) считается их лучшим альбомом, но — только в среде, далекой от панка и «металла». В чартах один за другим оказались синглы — Green and Grey (также получивший восторженные отзывы в прессе), Stupid Questions и Vagabonds. Последовавшие затем гастроли группа провела с гитаристом Крисом Маклофлином (Chris McLaughlin), однако вскоре потеряла басиста Харриса, которого заменил Питер Нелсон (Peter Nelson, экс-Brotherhood of Lizards), который дебютировал в Impurity (1990), вместе с другим новичком, гитаристом Эдрианом Портасом (Adrian Portas).

После выхода двойного концертного альбома Raw Melody Men NMA перешли с EMI в Epic, выпустив здесь один альбом The Love of Hopeless Causes (1993) с синглом Here Comes the War, но в целом 90-е годы, несмотря на обилие перевыпусков и компиляций, провела в почти полном бездействии. Салливан и Джулз в это время выступали в перформанс-квартете Red Sky Coven, предлагая зрителям коллаж из музыки, поэзии, литературных и комедийных скетчей.

В 1998 году Салливан, Нелсон и Хитон реформировали New Model Army, пригласив в состав гитаристов-клавишников Дэйва Бломберга (Dave Blomberg) и Дина Уайта (Dean White), и выпустили Strange Brotherhood, альбом, в котором впервые прозвучали духовые и струнные.

В 2003 году Салливан выпустил сольный альбом Navigating By The Stars, в записи которого, помимо основных участников, приняли участие Майкл Дин (ударные), Дэнни Томпсон (контрабас), Мартин Фелтэм (гармоника).

Большой успех в Европе имела организованная The Arts Council/Yorkshire Museums & Galleries гастролирующая художественная выставка Джулз Денби под характерным названием «One Family, One Tribe — The art & Artifacts Of New Model Army».

Печальное известие о смерти Хитона в 2004 году не остановило группу: она продолжала гастролировать и выпустила студийные альбомы Carnival (2005) и High (2007).

Осенью 2009 записывается 11-й студийный альбом Today is a Good Day. В конце 2010 на четырех континентах проходили праздничные лайвы-концерты в честь 30-летия формирования группы. Тогда состоялись финальные концерты в Лондоне. За 2 вечера артисты отыграли 58 треков, а их запись вышла на дисках и DVD. В 2013 издается Between Dog and Wolf. Эта пластинка стала лучшей их работой за последние 20 лет. К 2014 выходит релиз Between Wine and Blood с неизданными и живыми композициями. В октябре на кинофестивале Raindance прошла премьера документального фильма Between Dog and Wolf: The New Model Army Story. К августу 2016 выпускается Winter, а в середине 2019 записывается From Here.

Дискография

Студийные альбомы 
 Vengeance — The Independent Story (1984)
 No Rest For the Wicked (1985)
 The Ghost Of Cain (1986)
 Thunder & Consolation (1989)
 Impurity (1990)
 The Love Of Hopeless Causes (1993)
 Strange Brotherhood (1998)
 Eight (2000)
 Carnival (2005)
 High (2007)
 Today is a Good Day (2009)
 Between Dog and Wolf (2013)
 Between Wine and Blood (2014)
 Winter (2016)
From Here (2019)

Концертные альбомы 
 Raw Melody Men (1991)
 BBC Radio One Live in Concert (1994)
 All of This — The «Live» Rarities (1999)
 … & Nobody Else (1999)
 Fuck Texas, Sing for Us (2008)

Сборники 
 Radio Sessions '83-'84 (1988)
 History — The Singles 85-91 (1992)
 B-Sides and Abandoned Tracks (1994)
 Small Town England (1997)
 New Model Army 3 x CD (2000)
 Lost Songs (2002)
 Great Expectations — The Singles Collection (2003)
 The Collection (2004)

Трибьют-альбом 
 Toasting Cain (2005)

Примечания

Ссылки 
 
 Дискография

Группы постпанка из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Группы альтернативного рока Великобритании
Фолк-рок-группы
Панк-рок-группы Великобритании